Неглинная:
 Неглинная — река в Москве
 Неглинная улица — улица в Москве